Cousteron est une marque commerciale appartenant au groupe Bel apposée sur un fromage industriel de lait de vache pasteurisé fabriqué dans deux usines fromagères, une dans la commune de Sablé, dans le département de la Sarthe et l'autre dans la commune de Cléry-le-Petit dans le département de la Meuse, en France.

Historique 
Le fromage est créé et lancé par le groupe Bel à partir de 1985. Le premier slogan publicitaire, directement imprimé sur le papier d’emballage, sera : .

L'usine de Cléry-le-Petit a été cédée en 2017 au groupe Schreiber Foods.

Présentation 
C'est un fromage de lait de vache pasteurisé à pâte pressée non cuite. Quatre formats sont produits :
 200 g ;
200 g Bio
 320 g ;
 460 g ;
 grand format pour vente au détail chez les crémiers.

Méthode d'obtention 
Les laits de vaches sont pasteurisés puis ensemencés de présure, ferments lactiques, du  chlorure de calcium est également ajouté. Le caillé obtenu, après égouttage du petit-lait, est découpé en grains puis transféré dans des moules et pressé lentement pour parfaire l'égouttage. Les fromages frais sont saumurés quelques heures puis mis à affiner plusieurs semaines à la cave. Un antibiotique (Natamycine E235) est déposé ensuite sur les fromages pour stopper la maturation, figeant l'aspect.

Origine de la matière première agricole 
Les laits crus réfrigérés sont achetés et collectés auprès des agriculteurs vivant d'élevage bovin des régions environnantes des usines.

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage au lait de vache
Fromage au lait pasteurisé
Fromage à pâte pressée non cuite
Fromage industriel
Fromage de la Sarthe
Fromage de la Meuse